Индекс человеческого развития областей Казахстана сильно разнится. Например, жизнь в наиболее благополучной Астане дотягивает до уровня жизни в Катаре, когда в Северном Казахстане сравним с Гвинеей-Бисау.

Общий список 
ИРЧП регионов Казахстана по данным «Exclusive» за 2012 год.

См. также 
 Административное деление Казахстана
 Экономика Казахстана
 Население Казахстана

Примечания 

Индекс человеческого развития
Списки:Казахстан
Население Казахстана